Testy wydajnościowe są przeprowadzane w celu oceny stopnia spełnienia wymagań wydajnościowych przez system lub moduł.

Istnieje kilka rodzajów wymagań wydajnościowych:
 wymagania na szybkość przetwarzania,
 wymagania na równoległość przetwarzania,
 wymagania na liczbę obsługiwanych danych.

Testy wydajnościowe przeprowadza się zwykle w dwóch sytuacjach: na granicy wymagania wydajnościowego oraz powyżej wymagania wydajnościowego. W tym drugim przypadku testy są nazywane przeciążeniowymi. Do testów wydajnościowych konieczne jest użycie narzędzi generujących obciążenie i analizujących czasy odpowiedzi.

Czym jest testowanie wydajności? 
Testowanie wydajności definiuje się jako typ testów oprogramowania weryfikujący czy system lub moduł będzie działać poprawnie w ramach zdefiniowanego obciążenia.

Funkcjonalność systemu to nie jedyny aspekt jakości oprogramowania. Ważne są również inne cechy oprogramowania w tym jego wydajność. Składają się na nią m.in. czas reakcji, niezawodność, wykorzystanie zasobów czy skalowalność. Celem testów wydajnościowych jest znalezienie defektów i wyeliminowanie tzw. „wąskich gardeł wydajności”.

Głównym celem testów wydajnościowych jest również sprawdzenie:
 szybkości oprogramowania (ang. performance) - określa, czy aplikacja szybko reaguje na interakcje użytkownika,
 skalowalności (ang. scalability) - określa maksymalne obciążenie użytkownika, jakie może obsłużyć aplikacja,
 stabilność (ang. stability) - określa, czy aplikacja jest stabilna w obliczu różnych obciążeń.

Typy testów wydajnościowych 
 Testowanie obciążenia (ang. Load testing) - sprawdza zdolność aplikacji do działania przy oczekiwanych obciążeniach użytkowników. Celem jest zidentyfikowanie „wąskich gardeł wydajności” przed uruchomieniem aplikacji.
 Testowanie przeciążające (ang. Stress testing) - polega na testowaniu aplikacji przy ekstremalnych obciążeniach, aby zobaczyć, jak radzi sobie z dużym ruchem użytkowników lub przetwarzaniem danych. Celem jest określenie punktu krytycznego aplikacji.
 Testy wytrzymałościowe (ang. Endurance testing) - mają na celu upewnienie się, że oprogramowanie może wytrzymać oczekiwane obciążenie przez długi czas.
 Testowanie w piku (ang. Spike testing) - testuje reakcję oprogramowania na nagłe duże skoki obciążenia generowane przez użytkowników.
 Testowanie wolumenu (ang. Volume testing) - podczas testowania wolumenu dane są uzupełniane w bazie danych, a monitorowane jest ogólne zachowanie oprogramowania systemu. Celem jest sprawdzenie wydajności aplikacji pod kątem wolumenów w bazie danych.
 Testowanie skalowalności (ang. Scalability testing) - celem testowania skalowalności jest określenie skuteczności aplikacji w „zwiększaniu skali”, aby zwiększyć obciążenia użytkowników. Testowanie pomaga również zaplanować dodawanie pojemności do systemu oprogramowania.

Zobacz też 
 System wysokiej niezawodności
 Software Fault Tolerance
 Dostępność

Przypisy 

Testowanie oprogramowania